Angyal Károly (Budapest, 1913. – 1989. szeptember 19.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Játékvezetésből Budapesten a Magyar Futballbírák Testülete (BT) előtt vizsgázott. A Budapesti Labdarúgó Alszövetség (BLASz) keretében tevékenykedett. Az Országos Testnevelési és Sport Bizottság minősítésével NB II-es, majd 1952-től NB I-es játékvezető. 1957 áprilisától túlkorosként az NB II-ben folytathatta szolgálatát. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1961-ben visszavonult. NB I-es mérkőzéseinek száma: 16.

Az MLSZ Játékvezető Testület (JT) Országos Fegyelmi Bizottságának jegyzője, országos ellenőr.

Források

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1913-ban született személyek
1989-ben elhunyt személyek